Racines puede hacer referencia a:

Racines, comuna francesa del departamento de Aube;
Racines, comuna italiana de la provincia autónoma de Bolzano, cuyo nombre en alemán es Ratschings.